Por Bayard pode estar à procura de:

Localidades
Bayard (Iowa)
Bayard (Nebraska)
Bayard (Novo México)
Bayard (Virgínia Ocidental)

Pessoas
Bayard - Pierre Terrail, herói francês que popularizou o nome.
Bayard Rustin
Hippolyte Bayard

Outros
Rebuçados Dr. Bayard - Uma marca tradicional de rebuçados em Portugal.

Desambiguação